Il National Invitation Tournament 1987 fu la 50ª edizione del torneo. Venne vinto dalla University of Southern Mississippi allenata da M.K. Turk; il miglior giocatore fu Randolph Keys.

Squadre

Risultati

Prima fase

Fase finale

Squadra vincitrice  

Allenatore: M.K. Turk

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1987
1987